Дымша:

 Дымша, Адольф (1900—1975) — польский актёр театра, кино и кабаре.
 Дымша, Генрих Клеофасович (1856—1918) — польский помещик, депутат Государственной думы II созыва от Витебской губернии.
 Дымша, Любомир Клеофасович (1860—1915) — юрист, член Государственной думы, статский советник.